Venlose Voetbal Vereniging Venlo, VVV Venlo – holenderski klub piłkarski mający siedzibę w Venlo.

Klub został założony 7 lutego 1903 roku. VVV niegdyś był małym amatorskim klubem, a . Wtedy też VVV połączyło się z SC Venlo i dzięki temu powstał klub o nazwie Sportclub VVV'03. W 1959 roku VVV zdobył Puchar Holandii, dzięki zwycięstwu 4:1 nad ADO Den Haag. W 1961 roku VVV zajęło 3. miejsce w Eredivisie, ale rok później spadło do drugiej ligi. W 1966 roku VVV spadł do trzeciej ligi, ale po roku wrócił do Eerste divisie. W latach 1976–1994 VVV balansowało pomiędzy pierwszą a drugą ligą, raz awansując, a raz spadając, a od 1994 roku gra już nieprzerwanie w drugiej lidze. W sezonie 2006/2007 uzyskało awans do Eredivisie, jednak po roku spadło do drugiej ligi. W sezonie 2008/2009 ponownie wywalczyło sobie awans do najwyższej klasy rozgrywek w kraju zajmując w Eerste divisie pierwsze miejsce.

Osiągnięcia

Pozycja w lidze (1956–2013)

Skład na sezon 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu